Knud (Christoffersen) Bro er navnet på flere personer:

 Knud Bro (borgmester) (1909-2007) – dansk borgmester (Knud Christoffersen Bro)
 Knud Bro (folketingsmedlem) (1937-1997) – dansk politiker, medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet (Knud Christoffersen Bro)